Thaia može označavati:
Thaia (Animalia) Ghauri, 1962, rod kukaca iz porodice Cicadellidae.
Thaia (Plantae) Seidenf., biljni rod iz porodice Orchidaceae.